Настула () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Павел Настула (*1970) — польський дзюдоїст і боєць змішаного стилю.
 Рохус Настула (1902—1977) — польський футболіст та футбольний тренер.

Польські прізвища